Pawlytschko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Pawlytschko (1929–2023), ukrainischer Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker, Diplomat und Politiker
 Solomija Pawlytschko (1958–1999), ukrainische Literaturwissenschaftlerin